Иван Николаевич Носов (род. 19 ноября 1924 году, в селе Малая Осиновка Саратовская область - умер 5 сентября 1999 году) — слесарь-инструментальщик Саратовского электроагрегатного производственного объединения Министерства авиационной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (26.04.1971).

Биография 
19 ноября 1924 году в селе Малая Осиновка в семье крестьян родился Иван Носов. Трудовой поуть начал в тяжёлые военные годы. Окончив школу фабрично-заводского обучения, он устроился работать на Саратовское электроагрегатное производственное объединение. Очень быстро приобрёл навыки слесарного дела и стал специалистом в изготовлении оснастки для машинного и кокильного литья под давлением. Продукцию выпускал с личным клеймом качества. 

Указом от 26 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги при выполнении плана пятилетки Иван Носов был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

Работал на заводе до выхода на пенсию.

Избирался депутатом Саратовского областного и городского Советов, являлся делегатом XXVII съезда КПСС.

Проживал в Саратове. Умер 5 сентября 1999 году. Похоронен на Елшанском кладбище.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (26.04.1971);
 Орден Ленина (26.04.1971);
 Орден «Знак Почёта» (23.06.1966).

Источники

Ссылки 
Сайт Герои страны 
 

Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС